Монооксид тетрафосфора — бинарное неорганическое соединение фосфора и кислорода, оксид фосфора с химической формулой P4O, представляет собой красно-бурые кристаллы. Плотность 1,891 г/см3; при 270-280°С воспламеняется; в сухом воздухе устойчив до 350°C, при нагревании в инертном газе разлагается с выделением фосфора P и декаоксида тетрафосфора P4O10. Не реагирует с водой, во влажном состоянии разлагается на воздухе выше 100°С

Методы получения 
 Монооксид тетрафосфора образуется при сжигании фосфора в недостатке кислорода.
 При взаимодействии оксихлорида фосфора POCl3 с алюминием, цинком (при 100°С) или белым фосфором (при 250°С).
 А также при длительной выдержке на воздухе раствора фосфора P в трихлориде фосфора PCl3 и диэтиловом эфире.

Физические свойства 
Красно-бурые кристаллы.

Химические свойства 
 Не реагирует с водой. 
 Разлагается во влажном воздухе.

Литература 
 Химическая энциклопедия / Редкол.: Зефиров Н.С. и др.. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. — Т. 5. — 148-149 с. — ISBN 5-85270-310-9.

Оксиды фосфора